Le gin fizz, un cocktail à base de gin.
 Le gin fizz, un voilier de croisière.
 GinFizz, une boîte de nuit apparaissant dans le long métrage Disco de (2008).